Георг Кёлер: Кёлер, Георг (Жорж Кёлер; 1946—1995) — немецкий биолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии 1984 года.
 Кёлер, Георг Людвиг (1764—1807) — немецкий (прусский) врач и ботаник.